Ведмежий Яр — балка (річка) в Україні у Олександрійському районі Кіровоградської області. Ліва притока річки Інгульця (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина балки приблизно 6,69 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,00  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,07 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на східній стороні від села Диківка. Тече переважно на південний схід і на північно-східній околиці села Оліївки впадає у річку Інгулець, праву притоку річки Дніпра.

Цікаві факти 
 У XX столітті на лівому березі балки існувала Ведежоярська шахта.

Примітки

Посилання 

Малі річки України
Річки Олександрійського району
Статті про річки Кіровоградської області без зображення в картці